Angelo Froglia – pittore italiano
 Natale Froglia –  calciatore italiano